Gilluly steht für:

 Gilluly (Utah), eine Gemeinde im Utah County im US-Bundesstaat Utah

Gilluly ist der Familienname folgender Personen:

 James Gilluly (1896–1980), US-amerikanischer Geologe